Трка на 400 метара за мушкарце, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано од 4. до 6. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовао је 51 такмичар, из 39 земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржавало три дана. Првог дана у квалификацијама учествовали су сви такмичари који су постигли квалификационе норме. Такмичари су били подељени у седам група, а најбољих 16 се пласирало у полуфинале од којихиј најбољих су отишли у финале.

Рекорди пре почетка такмичења 

[а] Ахмед Мухамед Ал-Мерџаби морао је да одустане од такмичења због повреде ноге на тренингу, три дана пре такмичење.

Полуфинале 
За финале квалификовала су се двојица првопласираних из све три полуфиналне групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв),.

Финале 

Ово је трећи пут у историји олимпијских игара (1908. 1980. и 2012) да у финалу трке на 400 метара нема представника Сједињених Америчких Држава.

Финале је одржано 6. августа.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 400 метара на Летњим олимпијским играма